Колоди́й () — украинская фамилия. Известные носители:
 Колодий, Владимир Васильевич (род. 1944) — советский футболист.
 Колодий, Иван Михайлович (1912—1954) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Колодий, Олег Эдуардович (род. 1993) — украинский прыгун в воду.
 Колодий, Пётр Несторович (род. 1962) — украинский политик.
 Колодий, Сергей Владимирович (1981—2014) — капитан Вооруженных сил Украины, командир роты, Герой Украины (посмертно).
 Колодий, Фёдор Александрович (1872—1920) — военный деятель Российской империи и Украинской Народной Республики.

См. также 
 Колодеев